File eller filé kan syfta på:

File, Egypten –  en ö mitt i Nilen och den gamla platsen för ett antikt egyptiskt tempelkomplex i södra Egypten
Filé – en styckningsdetalj för kött
 Filé (textil) – ett broderinät, som skapas genom så kallad filéknytning